Ехидо Прогресо има више значења:

 Ехидо Прогресо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ехидо Прогресо, Сан Игнасио (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику